

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Gózdek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów 
 Gózdek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew